Estádio Alfredo Schürig — mais conhecido como Fazendinha, estádio do Sport Club Corinthians Paulista, na cidade de São Paulo

Localidades 
Bairros e distritos no Brasil
 Fazendinha (Curitiba)
 Fazendinha (Macapá)
 Fazendinha (Manaus)
 Fazendinha (Teresópolis)
Portugal
 Fazendinha (Gaula)

 Fazendão — apelido do centro de treinamentos do Esporte Clube Bahia, clube brasileiro de futebol

Desambiguações de fazendas